Dipodini (стрибаки) — триба ссавців з родини стрибакових (Dipodidae). Сестринською до триби Dipodini є триба Paradipodini з єдиним видом Paradipus ctenodactylus.

Систематика 
Dipodini
 рід Dipus
 Dipus deasyi
 Dipus sagitta
 рід Eremodipus
 Eremodipus lichtensteini
 рід Jaculus
 Jaculus blanfordi
 Jaculus hirtipes
 Jaculus jaculus
 Jaculus loftusi
 Jaculus orientalis
 рід Stylodipus
 Stylodipus andrewsi
 Stylodipus sungorus
 Stylodipus telum

Примітки 

Триби ссавців
Стрибакові